Артём Самсонов:
 Самсонов, Артём Анатольевич (род. 1974) — российский политик и общественный деятель.
 Самсонов, Артём Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Самсонов, Артём Сергеевич (род. 1994) — российский футболист.